Detig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Detig (* 1966), deutscher Journalist, Buchautor und Fernsehproduzent
 Alfred Detig (1896–1974), deutscher Journalist
 Josefine Detig (1893–1970), deutsche Volksschullehrerin und Verfolgte des Nationalsozialismus
 Tatyana Detig (* 1976), ukrainische Journalistin, Buchautorin und Musikerin
 Tim Detig (* 2001), deutscher Eishockeyspieler
 Wilhelm Detig (1890–1958), deutscher Wasserbauingenieur und Hochschullehrer